M38 steht für:

 einen offenen Sternhaufen im Fuhrmann, siehe Messier 38
 eine ehemalige Fernstraße in Russland, heute A320 (Russland)
 eine Fernstraße in Kasachstan, siehe M38 (Kasachstan)
 einen US-amerikanischen Radpanzer, siehe M38 Wolfhound
 einen US-amerikanischen Geländewagen, siehe Willys M38
 einen deutschen Stahlhelm für Fallschirmjäger

M/38 steht für
 eine Variante des Gewehrs Carl Gustaf M/96

M38